En cinquième vitesse (Col cuore in gola), film italien de Tinto Brass sorti en 1967 ;
 En cinquième vitesse (Fifth Gear), magazine télévisé britannique diffusé depuis 2002.